KH (química), quantidade de carbonatos e bicarbonatos dissolvidos na água
 Série Kingdom Hearts — série de videogame da Disney e Square Enix
 Kingdom Hearts (jogo eletrônico) — primeiro jogo da série Série Kingdom Hearts

Desambiguação